Die BRD Năstase Țiriac Trophy 2014 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis zum 27. April 2014 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Barcelona die Barcelona Open Banc Sabadell gespielt. Letztere zählten jedoch im Gegensatz zu den BRD Năstase Țiriac Trophy, die nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten, zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Lukáš Rosol, der auch in diesem Jahr das Finale erreichte. In diesem unterlag er dem topgesetzten Grigor Dimitrow mit 7:62 und 6:1. Im Doppel waren Max Mirny und Horia Tecău die Vorjahressieger, sie traten jedoch nicht erneut gemeinsam an. Lediglich Tecău nahm gemeinsam mit seinem neuen Partner Jean-Julien Rojer topgesetzt in diesem Jahr teil und konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BRD Năstase Țiriac Trophy 2014 fand vom 19. bis zum 21. April 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den BRD Năstase Țiriac Trophy 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Bukarest